Galitch peut faire référence à :
Abraham de Galitch, saint moine russe du XIVe siècle,
 (1783–1848), philosophe et académicien russe,
Alexandre Galitch (1918–1977), militant russe,
Galitch, forme alternative de Halytch, ville de l'oblast d'Ivano-Frankivsk en Ukraine,
Galitch, ville de l'oblast de Kostroma en Russie.

Voir aussi 
Principauté de Galicie-Volhynie, État disparu de l'Europe orientale formé par l'union des principautés ruthènes de Galicie et Volhynie (dite aussi Lodomérie) à la fin du .
Royaume de Galicie et de Lodomérie, État vassal de l'Empire d'Autriche puis de l'Autriche-Hongrie de 1772 à 1918.
Galicie, région historique de l'Europe orientale, actuellement divisée entre la Pologne et l'Ukraine.